Ю́рий Фарзу́нович Газза́ев (род. 27 ноября 1960, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист и тренер. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР (1990).

Карьера

Клубная 
Газзаев — воспитанник орджоникидзевского футбола. Карьеру начал в 1977 году в местной команде первой союзной лиги «Спартак», но за два года провёл всего две встречи. После чего в 1979 году пополнил ряды московского «Динамо», где за два с половиной сезона провёл 14 встреч в чемпионате страны (3 гола), а также один матч в розыгрыше Кубка УЕФА 1980/81 против бельгийского клуба «Локерен».

Во второй половине 1981 года Газзаев вернулся в Орджоникидзе. Дважды пробовал свои силы в составе московских команд («Динамо» и «Локомотив»), но закрепиться в их основе так и не смог и возвратился в родной «Спартак», где с 1981 по 1991 год провёл 265 матчей, в которых забил 90 мячей.

В сезоне 1990/91 выступал в Югославии за клуб 2-го дивизиона «Мачва» (Шабац).

Вторую половину сезона-1991 провёл в нальчикском «Спартаке» во второй лиге СССР. После чего уехал в Грецию где выступал за клуб «Арис» из города Салоники.

Сезон 1993 года провёл в Финляндии, в клубе 3-го дивизиона ВИФК. За сезон забил 4 мяча, помог клубу выйти во 2-й дивизион.

В 1994 году вернулся в Россию, став игроком владикавказского «Автодора». Спустя полгода был выкуплен французским клубом второй лиги «Ньор», откуда впоследствии был со скандалом выгнан.

В 1997 году был заявлен за клуб третьей лиги «Моздок» в качестве играющего тренера команды. Карьеру игрока завершил в 1999 году в составе «Автодора».

Тренерская 
В 1995 году поступил в Высшую школу тренеров.

Тренерскую карьеру начал в 1997 году в клубе третьей лиги «Моздок», вместе с которым добился повышения в классе. С 1998 по 2001 год тренировал владикавказский «Автодор», иногда исполняя и функцию играющего тренера (также являлся генеральным директором клуба). Команда постоянно находилась среди лидеров зоны «Юг» Второго дивизиона. В розыгрыше Кубка России сезона 1998/99 «Автодор» сенсационно дошёл до 1/8 финала (по пути обыграв такие клубы, как «Спартак» из Нальчика, «Анжи» и «Крылья Советов»), где в гостях лишь в серии послематчевых пенальти уступил волгоградскому «Ротору».

В 2001—2002 годах возглавлял подмосковный «Титан» из Реутова. Имел предложение возглавить юношескую сборную России.

С сентября 2002 по октябрь 2009 года работал главным тренером в «КАМАЗе». В 2004 году был назначен генеральным директором клуба. Команда из Набережных Челнов под его руководством в кратчайшие сроки добилась повышения в классе и не только закрепилась в Первом дивизионе, но и на долгие годы стала одним из его лидеров, ни разу не опускаясь в итоговой таблице ниже четвёртого места. В период работы в Набережных Челнах с «КАМАЗом» Газзаеву поступали неоднократные предложения от Мутко возглавить олимпийскую и молодёжную сборную России (и ещё раньше — от Колоскова), а также от ряда клубов, в числе которых были «Кубань» Дерипаски и «Краснодар» Галицкого. Покинул «КАМАЗ» в октябре 2009 года.

9 октября был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба премьер-лиги «Крылья Советов» из Самары. 12 марта 2010 года был утверждён в должности главного тренера команды, подписав контракт на три года. 25 июля 2010 года после матча с московским «Спартаком», который закончился нулевой ничьей, Газзаев объявил о том, что уходит в отставку.

В январе 2011 года был главным тренером сборной российских евреев «Маккаби-Россия» в течение двух подготовительных матчей к европейской Маккабиаде 2011 года.

21 июня 2011 года назначен главным тренером клуба ФНЛ ярославского «Шинника», с которым занял 4-е место в ФНЛ и участвовал в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу (0:1, 0:3 от «Ростова»). В августе 2012 года Газзаев был временно отстранён от занимаемой должности в связи с низкими игровыми и турнирными показателями. В дальнейшем был восстановлен в должности главного тренера, но уже в декабре покинул команду, подав прошение об отставке.

С 24 декабря 2012 года являлся главным тренером астраханского «Волгаря». С ним сначала вылетел из ФНЛ по итогам сезона-2012/13 в ПФЛ, но за год команда, с первой попытки, заняв первое место в зоне «Юг» и не потерпев ни одного поражения, возвратилась в ФНЛ. В сезоне-2014/15 с «Волгарем» добился победы в кубке ФНЛ 2015. В сезоне-2015/16 «Волгарь» занял наивысшее место в истории клуба в первенствах страны — 4-е, приняв участие в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу, где уступил махачкалинскому «Анжи» — 0:1, 0:2. Перед началом сезона-2016/17 «Волгарь» очень сильно обновился, потеряв много игроков основного состава, на замену которым пришли игроки из вторых лиг без опыта игры в ФНЛ. Газзаев рассматривался в числе кандидатов на пост главного тренера краснодарской «Кубани». Команда не без труда сохранила место в ФНЛ, но костяк состава удалось удержать на следующий сезон. Однако к концу 2017 года в клубе из-за обнажившихся финансовых проблем было решено сменить вектор развития, команда вынуждена была отдавать ведущих игроков, и в зимнюю паузу сезона-2017/18 Газзаев покинул «Волгарь», занимавший к тому времени 8-е место в Первенстве ФНЛ.

С января по декабрь 2018 года — главный тренер и генеральный директор ФК «Спартак» Владикавказ, выступавшего в Первенстве ПФЛ. Покинул клуб по собственному желанию и с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

В интервью рубрики «Разговор по пятницам» газеты «Спорт-Экспресс» от 15 февраля 2019 года заявил, что предпочитал не сотрудничать с агентами на их условиях, из-за чего ему было сказано, что он никогда не получит серьёзный клуб и будет «выброшен из футбола».

В августе 2019 года назначен главным тренером ФК «Енисей» (Красноярск) (незадолго до этого вошёл в тренерский штаб красноярской команды в качестве тренера-консультанта). Во время периода зимнего перерыва в сезоне-2019/20 был близок к уходу из «Енисея» (и даже дважды заявлял об этом), в котором произошла смена руководства, но остался в должности. Покинул «Енисей» по окончании срока действия контракта 31 мая 2020 года.

После встречи Газзаева с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым 6 ноября 2020 года стало известно о назначении Газзаева главным тренером «Шинника», состоялось 9 ноября. Покинул клуб по окончании срока действия контракта 31 мая 2021 года, «Шинник» по итогам сезона занял последнее 22-е место в первенстве и вылетел во второй дивизион.

Является одним из сильнейших и авторитетных тренеров подэлитного дивизиона российского футбола. Любит и умеет работать с молодыми игроками. Неоднократно возглавлял сборные Первого дивизиона и зоны «Урал»/«Урал-Поволжье» на традиционном осеннем молодёжном турнире «Надежда», проходившем в 2000-е годы и в котором принимали участие сборные всех зон 2-го дивизиона и команда 1-го дивизиона с игроками до 23 лет в составе. В 2017 — главный тренер сборной ФНЛ, ежегодно формирующейся из игроков не старше 23 лет для участия в международном товарищеском матче в конце календарного года.

В ноябре 2021 года стало известно о назначении Газзаева советником (на общественных началах) главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Назначен куратором вопроса по развитию детского футбола при общеобразовательных школах республики.

Дисквалификация 
С именем Юрия Газзаева связан один из самых известных скандалов с российскими легионерами. Уехав во Францию летом 1994 года и отыграв за клуб «Ньор» семь встреч, он был уличён в подлоге документов. По документам, которые поступили в «Ньор» из «КАМАЗа» (продавшего футболиста за 200 тысяч франков, при том, что Газзаев даже и не играл за эту команду), футболист был на 9 лет младше (0 был исправлен в документах на 9). Более того, по документам он значился ещё и как бывший игрок олимпийской сборной СССР. Скандал закончился изгнанием Газзаева из Франции и дисквалификацией.

Личная жизнь 
Родственник Валерия Газзаева. Единственная сестра — Бэлла (родилась 28 января 1962 года).

Жена Алёна (по специальности — врач-гинеколог). Трое детей — сыновья Руслан (родился 14 апреля 1991 года) и Хетаг (родился 28 марта 2003 года), дочь Людмила (родилась 14 ноября 1995 года). Сыновья стали футболистами. Дочь Людмила стала теннисисткой.

Отец Юрия Газзаева — Фарзун (умер в 2006 году), работал наладчиком на военном заводе, в свободное время тренировал детей на общественных началах, тренировал детскую команду «Рубин» (Орджоникидзе), которая в 1971 году стала победителем всесоюзного соревнования «Кожаный мяч». Юрий Газзаев был капитаном той команды.

Статистика выступлений 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых, возможно, неполные в связи с отсутствием данных выступлений в составе «Ариса».

Источники:
 Статистика выступлений взята со

Достижения (игрок) 
 Победитель турнира «Кожаный мяч»: 1971 (в младшей возрастной группе), 1974 (в старшей возрастной группе) («Рубин» Орджоникидзе)
 Финалист Кубка СССР: 1979 («Динамо» Москва)
 Победитель Первой лиги: 1990 («Спартак» Владикавказ)
 Победитель Второй лиги (зональный турнир) (2): 1982, 1983 («Спартак» Владикавказ)
 Серебряный призёр Третьей лиги ПФЛ: 1997 (1-я зона, «Моздок», играющий тренер)

Статистика в качестве главного тренера 

Примечания:

Не учтены технические результаты 3:0 (+:-).

Учтены кубковые матчи. В кубковых матчах учитывалось только основное время матчей.

Источники:
 Статистика выступлений взята со Sportbox.ru

Достижения (тренер) 
 Победитель Второго дивизиона (2): 2003 (зона «Урал-Поволжье», «КАМАЗ»), 2013/14 (зона «Юг», «Волгарь»)
 Бронзовый призёр Первого дивизиона (2): 2005, 2008 («КАМАЗ»)
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2015 («Волгарь»)
 Участие в стыковых матчах РФПЛ—ФНЛ: 2011/12 («Шинник»), 2016 («Волгарь»)
 Серебряный призёр Третьей лиги ПФЛ: 1997 (1-я зона, «Моздок», играющий тренер)
 Победитель турнира Кубок ПФЛ «Надежда» (2): 2003 (Сборная зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона), 2004 (Сборная Первого дивизиона)
 Серебряный призёр Кубка ПФЛ «Надежда» (2): 2002 (Сборная зоны «Урал» Второго дивизиона), 2008 (Сборная Первого дивизиона)
 Бронзовый призёр Кубка ПФЛ «Надежда»: 2005 (Сборная Первого дивизиона)
 Лучший тренер зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона: 2003 («КАМАЗ»)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Ньор»
Игроки ФК «Моздок»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Моздок»
Тренеры ФК «Автодор»
Тренеры ФК «Титан» Клин
Тренеры ФК «КАМАЗ»
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Шинник»
Тренеры ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Енисей»
Футбольные функционеры России